Saque de Filipópolis - realizado por uma coligação bárbara em 250;
 Batalha de Filipópolis (1208) - travada entre búlgaros e latinos;